{{DISPLAYTITLE:(12996) 1981 EV28}}

A (12996) 1981 EV28 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. március 1-jén.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói